Српска лига Исток у сезони 2022/23. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига ове сезоне броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су четири зоне — Зона Запад, Зона Исток, Зона Југ и Зона Центар.

Клубови у сезони 2022/23.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела и статистика 

Легенда:

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Источне Србије — званични сајт
 Српска лига Исток на сајту -{srbijasport.net}-

Српска лига Исток
Исток